Ми Есперанза има више значења:

 Ми Есперанза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ми Есперанза (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику